The Last Command – album
 The Last Command (film 1955)
 Ostatni rozkaz (ang. The Last Command) – inne filmy i książka